Stati Uniti d'America
 Middleport – villaggio della Contea di Niagara, New York
 Middleport – villaggio della Contea di Meigs, Ohio
 Middleport – borough della Contea di Schuylkill, Pennsylvania